КУД „Абрашевић” може бити:

 КУД „Абрашевић” Ваљево
 КУД „Абрашевић” Врање
 КУД „Абрашевић” Лесковац
 КУД „Абрашевић” Шабац

Види још 

 Хор КУД „Абрашевић” Београд
 Певачко друштво „Абрашевић” Пирот